Jankel ist der Familienname folgender Personen:

 Chaz Jankel (* 1952), englischer Musiker
 Robert Jankel (1938–2005), britischer Automobildesigner
Siehe auch:
 Jankell